Ниже приведён список футбольных стадионов Молдавии, отсортированных по вместимости. В списке представлены стадионы вместимостью от 1000 человек.

Ссылки 
 Stadiums in Moldova на сайте worldstadiums.com  

Молдавия
 
Фут
Фут